Танато́з (акине́з) — мнимая смерть, защитная реакция у некоторых животных, таких как опоссумы, жуки-пилюльщики, сенокосцы, ужи и пр. Животное замирает, часто принимая неестественную для себя позу, чтобы остаться незамеченным либо отпугнуть активного хищника, избегающего падали. Этим танатоз отличается от катаплексии, при которой животное просто на время замирает.

Согласно классификации защитных приспособлений, относится к категории отрицательных двигательных реакций, в отличие, например, от убегания либо агрессии, которые относятся к положительным двигательным реакциям.

Танатоз у разных животных

См. также 

 Акинезия
 Танатос (значения)

Примечания 

Поведение животных
Смерть